Die 1. jugoslawische Fußballliga 1961/62 war die 33. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. August 1961 und endete wegen der anstehenden WM in Chile bereits am 2. Mai 1962.

Titelverteidiger FK Partizan Belgrad wurde zum vierten Mal jugoslawischer Meister.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten beiden Teams spielten in der Relegation gegen den Abstieg. In der folgenden Saison traten 14 Vereine an.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Relegation 

|}
Vardar Skopje und Borac Banja Luka mussten absteigen, Sloboda Tuzla und Radnički Niš spielten in der folgenden Saison in der 1. Liga.

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1961/62